Kurt von Neergaard – docente e medico svizzero
 Johan Waldemar Neergaard – generale e politico danese
 John Neergaard – politico norvegese
 Niels Neergaard – politico danese
 Therese Neergaard – ex sciatrice alpina norvegese